Camillo Golgi
Appareil de Golgi
Coloration de Golgi
Organe tendineux de Golgi
(6875) Golgi